Вишнопільська сільська рада — Хмельницька область, Старокостянтинівський район
 Вишнопільська сільська рада — Черкаська область, Тальнівський район